Хотимля — запустевшая деревня в Торопецком районе Тверской области.

Была расположена примерно в 12 километрах к западу от села Волок на реке Кунья.

История 
В конце XIX века входила в Холмский уезд. Отмечена в Списке населённых мест Псковской губернии 1885 года. В 1929 году отмечена на карте РККА (o-36-110-B), тогда в деревне было 11 дворов.

Ссылки 
 Урочище Хотимля. 
 Карта O-36-25. Масштаб 1:200000. Состояние местности на 1983 год. Издание 1988 года.

Примечания 

Упразднённые населённые пункты Торопецкого района